Longview kan syfta på:

 Longview (låt) – en låt på musikalbumet Dookie av gruppen Green Day

Geografi

Kanada 

 Longview, Alberta, ort,

USA 

 Longview, Illinois, ort, Champaign County, 
 Long View, North Carolina, ort, Catawba County, 
 Longview, Texas, countyhuvudort, Gregg County, 
 Longview, Washington, ort, Cowlitz County,